Но́вая Каледо́ния (; ) может означать:
 Новая Каледония — заморское ассоциированное сообщество Франции, расположенное в Тихом океане.
 Новая Каледония (остров)
 Новая Каледония — существовавший в XIX веке торгово-закупочный округ Компании Гудзонова залива.

См. также 
 Каледония